A46 kan avse:

 A46 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A46 (motorväg, Frankrike)
 A46 (motorväg, Tyskland)